Ghost Stories (Coldplay), een muziekalbum van Coldplay
 Ghost Stories (Chantal Kreviazuk), een muziekalbum van Chantal Kreviazuk
 Ghost Stories (The Lawrence Arms), een muziekalbum van The Lawrence Arms
 Ghost Stories (serie), een Amerikaanse tv-serie
 Ghost Stories (2017), Britse film uit 2017